

Astronomia
 4885 Grange – asteroide della fascia principale

Architettura 
 Grange o grangia o grongès o grengi – parola piemontese o francoprovenzale che indica costruzioni per alpeggio o per la conservazione del grano e delle sementi

Geografia

Australia 
 Grange – frazione di Adelaide

Irlanda 
 Grange – frazione di Cork
 Grange – paese nella contea irlandese di Sligo

Italia 
 Grange – frazione di Front nella città metropolitana di Torino
 Grange – frazione di Lanzo Torinese nella città metropolitana di Torino

Regno Unito 
 Grange – piccolo paese nella penisola di Wirral, nel Merseyside (Inghilterra)
 Grange-over-Sands – paese nel Cumbria (Inghilterra)
 The Grange – frazione di Edimburgo (Scozia) (talvolta chiamata senza l'articolo "the")

Persone 

 Henri Grange – cestista francese
 Jean-Baptiste Grange – sciatore alpino francese
 Romain Grange – calciatore francese

Altro 
 Hamilton Grange National Memorial – monumento nazionale americano a New York, casa di Hamilton Grange
 Headley Grange – abitazione rurale che sorge nei pressi di Headley, in Inghilterra, conosciuta per essere il luogo di registrazione di vari gruppi musicali

Pagine correlate 
Lagrange
Granges
Grangé